Peggy est la maquette critique du réacteur nucléaire de recherche Pégase. Mise en service en 1961 à Cadarache, Peggy développe une puissance de  thermiques.

Arrêtée en 1975, Peggy est retirée de la liste des installations nucléaires de base en 1976.

Références

Réacteur nucléaire français